La palabra seris puede referirse a:
Los indios seris, indígenas norteamericanos asentados históricamente en Arizona (EE.UU.) y en Sonora (México);
La localidad francesa de Séris;
Un sinónimo del género Onoseris, de la familia Asteraceae.